Richard Temple, III baronetto (1634-1697) – politico inglese
 Richard Temple, I visconte Cobham (1675-1749) – militare e politico britannico
 Richard Temple-Nugent-Brydges-Chandos-Grenville, III duca di Buckingham e Chandos (1823-1889) – nobile e politico britannico
 Richard Temple-Nugent-Brydges-Chandos-Grenville, I duca di Buckingham e Chandos (1776-1839) – politico britannico
 Richard Temple-Nugent-Brydges-Chandos-Grenville, II duca di Buckingham e Chandos (1797-1861) – politico britannico
 Richard Carnac Temple (1850-1931) – governatore coloniale britannico
 Richard Temple, I baronetto (1862-1902) – governatore coloniale e politico britannico

Pagine correlate 
 Richard Temple-Nugent-Brydges-Chandos-Grenville